Ri Hyok-chol, calciatore nordcoreano, nato nel 1973
Ri Hyok-chol, calciatore nordcoreano, nato nel 1985
Ri Hyok-chol, calciatore nordcoreano, nato nel 1991